Яковцы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Яковцы — деревня в Полоцком районе Витебской области.

Украина 
 Яковцы — село в Киверцовском районе Волынской области.
 Яковцы — историческая местность города Полтавы .